Peter Menningen est un scénariste de bande dessinée, né en 1952 à Bonn en Allemagne.

Il a notamment collaboré avec Morris sur Lucky Luke.
Il a ainsi participé, en tant que scénariste, au mensuel Lucky Luke édité par Semic France entre  et  pour les huit numéros de 32 pages sous-titrés « l’homme qui tire plus vite que son ombre ». Il s'agissait d'histoires courtes mettant en scène Lucky Luke, les Dalton et Rantanplan dans des aventures inédites. Les dessins (anonymes) étaient réalisés par le studio Ortega. La plupart de ces histoires ont été compilées dans trois albums parus chez Lucky Productions et offerts dans les stations-service Esso en 1995 : Mac chez les Indiens, Un Cheik au Far West et Lucky Luke se marie !?.

Références
 

Auteur allemand de bande dessinée
Naissance en 1952
Naissance à Bonn